La caza puede referirse a:

 La caza (la actividad cinegética).

Cuadros:
 La caza del hipopótamo, de Rubens.
 La caza del jabalí, de Goya.

Películas:
 La caza, de Carlos Saura (1966);
  La caza del Octubre Rojo, de John McTiernan (1990);
 La caza (Jagten), de Thomas Vinterberg (2012);

Televisión
 La caza (The Fall), BBC, 2013
 La caza, TVE, 2019

Música:
 La caza, canción de Juan y Junior (1967);
 La caza, EP de la banda Lori Meyers.